Архиепархия Кардиффа — римско-католическая митрополия с центром в городе Кардифф, столице Уэльса. В митрополию Кардиффа входят епархии Меневии, Рексема. Кафедральным собором является базилика Святого Давида в Кардиффе. 

В настоящий время кафедру архиепархии Кардиффа с 20 июня 2011 года занимает Джордж Стек.

История 
3 июля 1840 года папа Григорий XVI издал бреве Muneris Apostolici, которым учредил апостольский викариат Уэльса, выделив его из апостольского апостольского викариата Западного округа (сегодня — епархия Клифтона). 

29 сентября 1850 года папа Пий IX выпустил бреве Universalis Ecclesiae, которым передал часть территории апостольского викариата Уэльса в пользу возведения новой Епархия Шрусбериепархии Шрусбери. В этот же день апостольский викариат Уэльса был преобразован в епархию Ньюпорта и Миневии, которая вступила в митрополию Вестминстера.

В 1895 году епархия Ньюпорта и Миневии передала часть своей территории для возведения апостольского викариата Уэльса (сегодня — епархия Миневии) и одновременно была переименована в епархию Ньюпорта.

28 октября 1911 года епархия Ньюпорта вошла в митрополию Бирмингема.

7 февраля 1916 года папа Бенедикт XV издал буллу Cambria celtica gentis, которым возвёл епархию Ньюпорта в ранг архиепархии. В связи с тем, что кафедра новой архиепархии была переведена в город Кардифф, архиепархия Ньюпорта была переименована в архиепархию Кардиффа.

Статистика 
Площадь архидиоцеза составляет 3,064 км² и включает весь Уэльс и частично Англию, а именно графства: Монмутшир, Херефордшир и частично Гламорган . Архидиоцез насчитывает 74 прихода.

Ординарии архиепархии 
 епископ Томас Джозеф Браун OSB (5.06.1840 — 12.04.1880);
 епископ Джон Катберт Хидли OSB (18.02.1881 — 11.11.1915);
 архиепископ Джеймс Романус Билсброу OSB (7.02.1916 — 16.12.1920);
 архиепископ Фрэнсис Мостин (7.03.1921 — 25.10.1939);
 архиепископ Майкл Джозеф Макгрейт (20.06.1940 — 28.02.1961);
 архиепископ Джон Алозиус Мёрфи (22.08.1961 — 25.03.1983);
 архиепископ Джон Алозиус Уард OFMCap (25.03.1983 — 26.10.2001);
 архиепископ Питер Смит (26.10.2001 — 30.04.2010) — назначен архиепископом Саутворка;
 архиепископ Джордж Стек (19.04.2011 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 https://books.google.it/books?id=E2YPAAAAQAAJ  Бреве Muneris Apostolici], Bullarium pontificium Sacrae congregationis de propaganda fide, tomo V, Romae 1841, стр. 198
 Бреве Universalis Ecclesiae , Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima, Romae 1854, стр. 235
 Булла Cambria celtica gentis , AAS 8 (1916), стр. 257
 Булла Praeclara gesta , AAS 12 (1920), стр. 265

Ссылки 
 Сайт архиепархии Кардиффа 
 Информация  

Кардифф
Культура Кардиффа